* Jan Stanisław Jabłonowski (marszałek sejmu) (1600-1647) – miecznik wielki koronny, podczaszy wielki koronny
 Jan Stanisław Jabłonowski (kanclerz) (1669-1731) – kanclerz wielki koronny, wojewoda ruski
 Jan Kajetan Jabłonowski (1699-1764) – wojewoda bracławski